Миља може да се односи на:
 Миља – име
 Миља
 Миља на час (или миља на сат)
 Наутичка миља (или морска миља)
 Географска миља
 Римска миља